Cabo San Juan puede referirse a:

 Cabo San Juan en el extremo oriental de la isla de los Estados, Argentina;
 Cabo San Juan en Guinea Ecuatorial.